

Geografia 
 Laird – centro abitato statunitense, in Michigan
 Laird – centro abitato statunitense, in Colorado
 Ghiacciaio Laird – ghiacciaio dell'Antartide

Persone 
 Alexus Laird – nuotatrice seychellese
 Melvin Laird – politico e saggista statunitense
 Nick Laird – scrittore e poeta nordirlandese
 Nick Laird-Clowes – cantante, chitarrista e compositore britannico
 Peter Laird – fumettista statunitense
 Rick Laird – bassista irlandese

 Philip Johnson-Laird – psicologo britannico

Altro 
 Laird – titolo ereditario della gentry scozzese
 16192 Laird – asteroide della fascia principale
 Laird & Company – distilleria statunitense